{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q384755"
}
Каварта-Лейкс () — город,  муниципалитет, в центральной части провинции Онтарио (Канада). Это муниципалитет, юридически соответствующий городу; однако Каварта-Лейкс по размеру соответствует типичному округу в Онтарио и в основном представляет собой сельскую местность. Это второй по площади одноуровневый муниципалитет в Онтарио (после Грейтер-Садбери).

Основными населёнными пунктами муниципалитета Каварта-Лейкс являются общины , , ,  и .

История 
Район озёр Каварта расположен на традиционной территории индейцев анишинаабе, , а с недавнего времени — ирокезов (хауденосауни). Название города происходит от . Каварта — это  названия Ка-ва-та (от Ka-wa-tae-gum-maug или Gaa-waategamaag), которое было придумано в 1895 году Мартой Ветунг из племени индейцев . По словам Ветунг, на языке анишинаабе оно означало «земля отражений». Позднее для привлечения туристов название было изменено на Каварта, что означает «яркие воды и счастливые земли».

До преобразования в город эта территория была известна как . Город был создан в 2001 году во время «революции здравого смысла» правящей в провинции Прогрессивно-консервативной партии. Согласно провинциальному законодательству, бывший округ Виктория и входящие в его состав муниципалитеты были  в одно образование под названием город Каварта-Лейкс.

Этот закон был реализован Комиссией по реструктуризации округа Виктория, возглавляемой комиссаром Гарри Китченом. Несмотря на протесты со стороны жителей района, провинциальное правительство одобрило объединение, которое официально вступило в силу 1 января 2001 года.

С небольшим перевесом (51 % за, 49 % против) жители Каварта-Лейкс проголосовали за де-амальгамацию (разъединение) на местном плебисците в ноябре 2003 года, но после голосования провинциальное и муниципальное правительства не предприняли никаких шагов для инициирования де-амальгамации.

Демография

Динамика численности населения 

По данным переписи 2016 года, население городского района Линдси составляло 20 713 человек по сравнению с 20 291 в 2011 году.

Место по численности населения 
 : 73
 : 33

Этнокультурная и расовая статистика 
Включены только те этнические группы, которые составляют более 1 % населения. Обратите внимание, что опрошенные могли сообщить о более чем одной группе.

 англичане: 45,2 %
 канадцы: 35,0 %
 ирландцы: 27,6 %
 шотландцы: 20,3 %
 французы: 10,4 %
 немцы: 9,4 %
 голландцы: 6,3 %
 индейцы: 2,9 %
 валлийцы: 2,6 %
 поляки: 2,2 %
 итальянцы: 2,2 %
 украинцы: 2,2 %
 выходцы с Британских островов: 2,0 %
 венгры: 1,0 %
 коренные жители: 2,9 %
 неевропейские этносы: 1,6 %

Органы власти 
Каварта-Лейкс управляется городским советом, состоящим из мэра и одного советника от каждого городского избирательного округа. С 2001 года до выборов 2018 года было 16 округов и советников, но к выборам 2018 года их стало 8. Мэр и советники избираются на четырёхлетний срок, как это предусмотрено правительством для всех муниципалитетов провинции Онтарио. По состоянию на начало марта 2022 года мэром Каварта-Лейкс был Энди Летхэм.

Для целей избрания представителей на провинциальном и федеральном уровнях город входит в округ . Членом провинциального парламента (MPP) является  от Прогрессивно-консервативной партии, избранная в 2018 году.  является  от Консервативной партии, избранный в 2015 году.

Населённые пункты 
Ниже приведен список всех бывших инкорпорированных деревень, невключённых территорий и общин, сельских почтовых отделений, в том числе, прекративших свою деятельность после начала  почты.

 
 Аргайл
 Арос**
 Эйвери-Пойнт
 Бэддоу
 Бейкер-Трейл
 Баллидафф
 Барклай
 Белвью
 
 Бетел
 Берч Пойнт
 
 
 Браунсвик
 
 Бертон
 Бьюрис-Грин
 Кембрей
 
 Кэмп-Кагавонг
 Кэмпбеллс-Бич
 
 Корсонс-Сайдинг
 Коуэнс-Бэй
 Кроуфордс-Бич
 Крессвелл
 Кроссхилл
 Каннингемс-Корнерс
 Далримпл
 Дартмур*
 Дейтония-Бич
 **
 Даунейвилл
 Дансфорд
 
 Элдон
 Фэйрберн-Корнер
 Фиc-Лэндинг
 Фейр-Милл
 Фелл-Стейшн
 
 Фингерборд
 Флитвуд*
 Флитвуд-Стейшн**
 Фаулерс-Корнерс
 Фокс-Корнерс
 Фрэнк-Хилл
 Франклин
 Гилсонс-Пойнт
 Гламорган
 Гландайн
 
 Гленвей-Вилладж
 Грассхилл
 Гринхерст-Турстония
 Хартли**
 **
 Хикори-Бич
 Хиллхед-Корнерс
 Хорнкасл*
 Айзекс-Глен
 Айлей**
 Джанетвилл
 Джойвиста-Эстейтс
 Кенедон-Парк
 Кеннеди-Бэй
 Кенрей-Парк
 Кенстоун-Бич
 Кистоун-Бич
 Кингс-Варф
 
 
 Озеро Далримпл
 Ланкастерский залив
 Лиффорд
 Линден-Вэлли
 
 
 Лонг-Бич
 Лонг-Пойнт
 
 Лотос
 Маккензи-Пойнт
 Мэллардс-Бэй
 Манилла
 
 Марипоса-Стейшн**
 
 Маккракинс-Бич
 Макгуайр-Бич
 Маунт Хореб*, **
 Ньюманс-Бич
 
 Оук-Хилл
 Оукден-Пойнт
 Оуквуд
 О’Доннелл-Лэндинг
 
 Оранж-Корнерс
 Палестина**
 Пикерел-Пойнт
 Плезант-Пойнт
 
 Порт-Гувер
 Паулс-Корнерс
 Рэггед-Рэпидс*, **
 Реаборо
 Ред-Кэп-Бич
 Рохаллион
 
 Роуздейл
 Садоуа
 Салем-Корнерс
 Сэнди-Пойнт
 Себрайт
 Сильвер-Лейк
 Снаг-Харбор
 Саутвью-Эстейтс
 **
 
 Салливанс-Бэй
 Сильван-Глен-Бич
 Тейлорс-Корнерс
 Трейсиc-Хилл
 Юнион-Крик
 Апхилл**
 
 Верулам-Парк
 
 
 Остров Уошберн
 Уотсонс-Сайдинг
 
 Йелвертон
 Сион**

Примечание:

* город-призрак

** заброшенные включают: только сельское почтовое отделение (без других местных «общин»), заброшенное после начала доставки сельской почты; заброшенное сельское почтовое отделение с какой-либо местной общиной, которая со временем превратилась в город-призрак; и общины, запланированные во время межевания округа в 1830-х годах, но так и не построенные.

Климат 
В районе Каварта-Лейкс преобладает влажный континентальный климат с тёплым, иногда влажным летом и холодной снежной зимой. Более снежные районы, как правило, расположены ближе к большим озёрам, и в большинстве районов количество снега обычно составляет от 150 см до 200 см в год.

Округ Виктория 

До 2001 года округ Виктория состоял из 13 отдельных тауншипов и 6 объединённых населённых пунктов, каждый из которых имел свои органы местного самоуправления:

Тауншипы 
 Бексли (Виктория-Роуд, Кобоконк)
  (Далримпл)
  (Себрайт, Апхилл, Садоуа)
  (Гленарм, Киркфилд)
  (Омеми, Даунивилль, Фаулерс-Корнерс)
  (Камерон, Кембрей, Паулс-Корнерс)
  (Апхилл, Норланд)
  (в основном необитаемый)
  (Джанетвилл, Бетани, Понтипул)
  (Оуквуд, Литтл-Бритайн, Манилла)
  (Реаборо)
  (Кобоконк, Кинмаунт)
  (Дансфорд, Бобкейджон)
Тауншип Лакстон, Дигби и Лонгфорд представляет собой объединение отдельных тауншипов Дигби и Лакстон, а также половины первоначального тауншипа Лонгфорд. Отдельный тауншип Лонгфорд необитаем, хотя и усеян заброшенными посёлками лесорубов. В 2000 году, незадолго до объединения в город Каварта-Лейкс, тауншип Верулам и деревня Бобкайжон были объединены в муниципалитет Бобкайжон/Верулам, а отдельные тауншипы Карден и Далтон были объединены в тауншип Карден/Далтон.

Инкорпорированные населённые пункты 
 Город 
 Деревня 
 Деревня 
 Деревня 
 Деревня 
 Деревня

Транспорт

Воздушный транспорт 
, сертифицированный Министерством транспорта Канады, имеет круглосуточное радиоуправляемое освещение и обеспечивает доступ к ключевым точкам по всей провинции Онтарио. Муниципальный аэропорт Каварта-Лейкс расположен в одной морской миле к северо-западу от Линдси. Он предлагает заправку топливом и может использоваться как частными, так и коммерческими самолётами.

Водный транспорт 
Города и деревни в городе Каварта-Лейкс соединены между собой реками, озёрами и ручьями, по которым лучше всего передвигаться с мая по октябрь. , который простирается от  на озере Онтарио до залива Джорджиан на севере, является частью водных путей города Каварта-Лейкс. Пять шлюзов, Бобкейджон 32, Линдси 33, Фенелон-Фоллс 34,  35 и  36, являются частью Национального исторического заповедника Трент-Северн и находятся в ведении Министерства парков Канады.  считается одной из пресноводных вершин Канады, откуда вода течёт в двух разных направлениях. Это самая высокая судоходная точка Канады. В городе Каварта-Лейкс не работают речные трамваи, но здесь можно арендовать лодки и плавучие дома.

Наземный транспорт 
Через город проходят следующие Королевские шоссе:
 , часть Трансканадского шоссе
 
 
 
  также полностью проходит по городу, следуя вдоль Кент-стрит через Линдси и соединяясь с шоссе 35 на протяжении 800 м.
Дополнительная информация: .

Через город проходят следующие многоцелевые маршруты:
 Железнодорожная линия Линдси—Питерборо (с востока на запад), часть Трансканадской тропы.
 Железнодорожная линия Бетани—Халибертон (север-юг), известная как железнодорожная тропа Виктории.

Общественный транспорт 
Из-за того, что город Каварта-Лейкс в основном расположен в сельской местности, общественный транспорт здесь развит слабо. Город Каварта-Лейкс имеет общественный автобусный транспорт только в городе Линдси (известный как Lindsay Transit), работающий на трёх маршрутах с почасовым обслуживанием с понедельника по субботу с 7 утра до 7 вечера.

21 июня 2015 года пилотный проект сельского автобусного маршрута, обслуживающего часть города Каварта-Лейкс, прекратил свое существование. Автобус останавливался в Линдси, Дансфорде, Бобкейджоне, Фенелон-Фоллс и Камероне.

Большинство школьников добираются до начальной и средней школы на автобусе.

Автобусные компании 
TOK Coachlines (бывшее название CanAr Bus Lines) осуществляет перевозки между Торонто и Галибертоном с несколькими остановками в городе Каварта-Лейкс.

Железнодорожный транспорт 
Последний поезд Канадской национальной железной дороги (CN), проходящий через город Каварта-Лейкс, курсировал на линии Линдсей — Уксбридж, которая прекратила свою работу в 1990 году. Последним пассажирским поездом, проходящим через город Каварта-Лейкс, была автомотриса № 189 VIA 6104, следовавшая из Хэвелока на станцию Toronto Union Station по линиям Канадской Тихоокеанской железной дороги (CP) 14 января 1990 года.

Грузовые поезда CP продолжают курсировать через город Каварта-Лейкс на  (MP 133.23 — MP 143.22), который проходит через Понтипул (MP 139.1).

Продолжаются обсуждения на высоком уровне, организованные Shining Waters Railway, о возвращении пассажирского железнодорожного сообщения на линию Мидтаун Торонто — Хэвелок с остановкой в Понтипуле.

Трансканадская тропа, проходящая по старой железнодорожной линии от Уксбриджа, по-прежнему рассматривается как возможность пригородного сообщения с Торонто и аэропортом Пирсон от моста на Шоссе 7.

Службы такси 
В городе Каварта-Лейкс есть несколько частных служб такси, лицензированных местными властями.

Аренда автомобилей 
Несколько предприятий и организаций предлагают услуги по аренде автомобилей и фургонов через Car Pool World, включая .

Достопримечательности 
 Академический театр
 Малый театр Линдси
 Галерея Линдси
 Мэриборо Лодж: Музей Фенелона
 Горнолыжная зона Devil’s Elbow, 
 Пешеходная тропа Ганараска
 Трансканадская тропа, и мост Doube’s Trestle Bridge.
 , 
 Музей рок-н-ролла в Янгтауне
 Музей Olde Gaol
 Рекреационный коридор Виктории
 Кинотеатр и музей Хайленд, 
 
 Шлюз 32: 
 Шлюз 33: Линдси
 Шлюз 34: Фенелон-Фоллс
 Шлюз 35: 
 Шлюз 36: судоподъёмник

Заповедные места 
 
 
 
 Провинциальный парк Индиан-Пойнт
 Провинциальный парк Эмили
 Заповедная зона Pigeon River Headwaters
 Природоохранная зона Флитвуд-Крик
 Заповедная зона Windy Ridge
 Природоохранная зона Кена Рида

Средства массовой информации 
  (основан как Lindsay This Week в 1977 году).
 The Kawartha Promoter (новостной журнал, выходящий раз в две недели в Бобкейджоне).
 91,9 BOB FM () вещает из Линдси.
 CKLR — радио города Каварта Лейкс вещает из Фенелон-Фоллс.
  вещает на 12 канале из Питерборо.
 100.3 LIFE FM, передающееся на частоте 89.3 из Питерборо.
  (основана в Бивертоне как The Canadian Post в 1857 году, переехала в Линдси в 1861 году. Прекратила издание в 2013 году).
 The Lindsay Advocate (онлайновый и печатный новостной журнал, посвященный социальным и экономическим вопросам).

Окрестные округа 
 
 
 
 
 Региональный муниципалитет Дарем

См. также

Примечания

Литература 
  
  
  
  

Города Онтарио